San Marzano steht für:

Orte in Italien:
 San Marzano di San Giuseppe in Apulien
 San Marzano Oliveto in Piemont
 San Marzano sul Sarno in Kampanien

Sonstiges:
 San-Marzano-Tomate, Tomatensorte

San Marzano ist der Familienname folgender Personen: